Le mot écoute peut désigner :
 L'action d'écouter (voir audition)
 Écoute, terme technique de la psychosonique ou de l'audio-psycho-phonologie qui désigne le rapport de l'être humain aux sons qu'il vise ou néglige,
 Écoute, thème biblique,
 Écoute, vocabulaire de la marine,
 Écoute, magazine allemand de langue française,
 Écoute, sculpture d'Henri de Miller située à Paris, en France.

Voir aussi
 Écoute téléphonique,
 Jeunesse, j'écoute, organisme canadien d'aide à la jeunesse,
 Écoute active
 Écoute appréciative
 Écoute réflective
 Écoute au travail

Articles connexes 
 Vue
 Ouïe
 Toucher
 Odorat
 Goût